Welsh Open 2003 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 22 och 26 januari 2003 i Cardiff, Wales. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Mark Williams i finalen med 9-5.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker

2003 i Storbritannien
Snookersäsongen 2002/2003
2003